Broggi puede hacer referencia a:

Apellido 
 Broggi, apellido:

Personajes 
 Carlo Broggi (1881-1983), arquitecto italiano (:w:en);
 Moisés Broggi (1908-), médico español;
 Marc Antoni Broggi (1942-), doctor en medicina y cirugía español (:w:ca);
 Alberto Broggi (1966-), informático italiano (:w:en);
 Ariel Broggi (1983-), futbolista argentino.

Zoología 
 Olivella broggi (Olsson, 1956), univalvo (:w:en).